Фёдоровский — хутор в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Калиновский II (Фёдоровский).

География 
Расстояние до краевого центра: 156 км. Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
На 1 марта 1966 года находился в подчинении Зеленокумского горсовета.

До 1 мая 2017 года входил в упразднённое муниципальное образование города Зеленокумска.

Население 

По данным переписи 2002 года, 29 % населения — русские.

Кладбище 
В границах хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 4277 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)